Facultad de Bellas Artes, es un centro de educación artística universitaria de cualquier universidad.

También pude referirse a una Academia de Bellas Artes (desambiguación)

Alemania
Universidad de las Artes de Berlín
Escuela Superior de Bellas Artes de Dresde

Argentina
Instituto Universitario Nacional del Arte 
Escuela de Bellas Artes UNT (Tucumán)
Facultad de Bellas Artes (UNLP) (La Plata)

Chile
Escuela de Bellas Artes (Chile)
Facultad de Artes de la Universidad de Chile

Colombia
Universidad del Atlántico#Facultad de Bellas Artes
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia#Facultad de Bellas Artes

Estados Unidos
Universidad de Jacksonville#Facultad de Bellas Artes

España
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada
Facultad de Bellas Artes (Universidad Complutense de Madrid)
Campus de Vizcaya (Universidad del País Vasco)#Facultad de Bellas Artes
Facultad de Bellas Artes  (Universidad de Galicia, Pontevedra)

Francia
Escuela Superior de las Bellas Artes de Toulouse

Japón
Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio

Perú
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú
Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo

Portugal
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa